Bioaerosoler er mikroskopiske luftbårne partikler (aerosoler) af biologisk oprindelse eller egentlig luftbåren mikroskopisk liv. Eksempler på bioaerosoler er plantepollen, bakteriesporer, svampesporer og algesporer.

I gartnerier (især i drivhuse) kan bioaerosoler forekomme i sådanne mængder, at de kan være sundhedsfarlige – eksempelvis i form af svampesporer og støv fra jord og planterester.

Vejrvirkning 
Visse bioaerosoler i atmosfæren (kan) reagere med visse stoffer og bliver hygroskopiske og er med til at danne skyer og tåge. Det viser sig at mange landplanter danner store mængder af bioaerosolen isopren
og visse udbredte planktonarter danner store mængder af bioaerosolen dimethylsulfid.

Kilde/referencer 

 
Arbejdsmiljø